Running in the Family (album), een muziekalbum uit 1987 van de Britse band Level 42
 Running in the Family (nummer), een single uit 1987 van de Britse band Level 42